In energetica con il termine vettore di energia si indica tutto ciò che è in grado di accumulare in sé energia per essere poi rilasciata al bisogno, ma non è una fonte di energia primaria sulla Terra. L'accumulo di energia avviene sempre a partire da una fonte primaria o da un'altra secondaria (es. energia elettrica). 

Sotto questo punto di vista un tipico vettore di energia è l'idrogeno, che è un elemento chimico scarsamente presente sulla Terra (sia in atmosfera che nella crosta terrestre) e deve pertanto essere prodotto con qualche metodo di produzione (es. elettrolisi dell'acqua). 

Per leggi della termodinamica l'immagazzinamento di energia nel vettore energetico a partire dalla fonte energetica primaria o secondaria comporta sempre una perdita di efficienza nel processo di produzione o accumulo con effetto di perdita di parte dell'energia iniziale.

Voci correlate
 Fonte di energia

Energetica